Il nome Luigi V viene usato per riferirsi a diversi personaggi storici:
Luigi V di Francia (967-987), detto l'Ignavo (le Fainéant);
Ludovico V di Baviera (1315-1361), duca di Baviera e margravio di Brandeburgo;
Ludovico V del Palatinato (1478-1544), elettore palatino.